Fauerbach ist der Name dreier Orte im hessischen Wetteraukreis:
 Fauerbach, Stadtteil von Friedberg (Hessen)
 Fauerbach, Stadtteil von Nidda, siehe Fauerbach (Nidda)
 Fauerbach vor der Höhe, Stadtteil von Butzbach

Fauerbach ist der Name folgender Gewässer:
 Fauerbach (Usa), linker Zufluss der Usa

Fauerbach steht für
 Wais von Fauerbach, ein Adelsgeschlecht aus der Wetterau

Fauerbach ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrike Fauerbach (* 1970), deutsche Bauforscherin und Ägyptologin